Einer allein ist der Titel von
 Einer allein (1974) (Capcana), rumänischer Abenteuerfilm von Manole Marcus
 Einer allein (1977) (One Man), kanadischer Actionfilm von Robin Spry